Braccato (Le battant) – film del 1983 diretto da Alain Delon
 Braccato (Desperate Measures) – romanzo di David Morrell del 1994